Esport (futbol): Copa Federació de futbol
 Esport (tennis): Copa Federació de tennis
 Esport (hoquei sobre gel): Copa Federació d'hoquei gel
 Esport (Basquetbol): Copa Federació valenciana de Bàsquet